Christine Levisse-Touzé (1955-),  historienne française ;
 Damien Touzé (1996-), coureur cycliste français ;
 Jacques-Louis Touzé (1747-1809), peintre français ;
 Mathieu Touzé, comédien et metteur en scène français ;
 Maurice Touzé (1905-1972), acteur français.
 Raphaël Touze (1915-1997), ambassadeur français.
 Maurice Touzé   ( 1882-1967), artiste peintre français.